Dora Mavor Moore (1888-1979), actrice canadienne ;
 Freya Mavor (1993-), actrice britannique.
Patronyme anglais